Les Impatientes, la mini-série de Jean-Marc Brondolo diffusée en 2018
 Les Impatientes, le roman de Djaïli Amadou Amal paru en 2020 et lauréat du prix Goncourt des lycéens